Las Ánimas puede referirse a:

 Las Ánimas, sector de la ciudad y comuna de Valdivia (Chile).
 Club de Deportes Las Ánimas, club deportivo del sector Las Ánimas, de Valdivia (Chile).
 Las Ánimas, pedanía del municipio de Molinicos, en la provincia de Albacete, en la comunidad autónoma de Castilla-La Mancha (España).
 Las Ánimas (1869), periódico de la ciudad de Madrid (España).
 Las Ánimas, pueblo del condado de Bent, en el estado de Colorado (Estados Unidos).